Tjöråtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tjöråtjärnen (Fjällsjö socken, Ångermanland, 707400-153609), sjö i Strömsunds kommun,  (3,1 ha)
Tjöråtjärnen (Fjällsjö socken, Ångermanland, 708204-153161), sjö i Strömsunds kommun,  (9,88 ha)

Se även
Tjärottjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn